Die Formula Regional European Championship 2019 war die erste Saison der Formula Regional European Championship als FIA-Formel-3-Rennserie.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwenden das Tatuus-Chassis F3 T-318, 1750 TBi-Turbomotor von Alfa Romeo-Autotecnica und Reifen von Pirelli.

Rennkalender 
2019 wurden acht Rennwochenenden mit jeweils drei Rennen ausgetragen. Einzig beim Vallelunga-Wochenende wurde das dritte Rennen wegen schlechter Wetterbedingungen abgesagt und in Imola mit einem vierten Rennen kompensiert. Mit Ausnahme der Italien-Rennen waren sämtliche Rennwochenenden als Rahmenprogramm für andere Rennserien eingeplant, so fand unter anderem das erste Rennen in Frankreich als Vorprogramm zur European Le Mans Series statt.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekommen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gibt keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der Formula Regional European Championship (englisch)

Einzelnachweise 

2019
Motorsportsaison 2019